James Holland (North Carolina) (1754–1823), Amerikaans afgevaardigde voor North Carolina 
 James Holland (schilder) (1800–1870). Brits schilder
 James Holland (New Hampshire) (1938-2020), Amerikaans afgevaardigde voor New Hampshire
 Jim Holland (schansspringer) (1967), Amerikaans olympisch schansspringer
 James Holland (schrijver) (1970), Brits schrijver en programmamaker
 James Holland (voetballer) (1989), Australisch voetballer
 James F. Holland (1925), Amerikaans hoogleraar en kankeronderzoeker
 James Job Holland (1984–1922), Nieuw-Zeelands liberaal congreslid en burgemeester van Auckland